Konventní zahrada je ve všeobecnosti zahrada klášterního konventu. Neměla přesně vyhraněnou funkci, sloužila jak k odpočinku řeholníků, tak i k pěstování ovoce, zeleniny a bylinek. Většinou se nacházela v samotném centru kláštera a těsně přiléhala k budovám konventu.

Historické nebo obnovené konventní zahrady v Česku:

 Konventní zahrada (Český Krumlov) – konventní zahrada kláštera Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou v Českém Krumlově.
 Konventní zahrada (Chotěšov) – konventní zahrada ženského kláštera premonstrátek v Chotěšově.
 Konventní zahrada (Kladruby u Stříbra) – konventní zahrada bývalého benediktinského kláštera v Kladrubech u Stříbra.
 Konventní zahrada (Olomouc) – konventní zahrada v areálu olomoucké vojenské nemocnice na Klášterním Hradisku.
 Konventní zahrada (Osek) – konventní zahrada cisterciáckého kláštera v Oseku.
 Konventní zahrada (Plasy) – konventní zahrada bývalého cisterciáckého kláštera v Plasech.
 Konventní zahrada (Strahovský klášter) – konventní zahrada Strahovského kláštera v Praze.
 Konventní zahrada (Valtice) – konventní zahrada bývalého kláštera minoritů ve Valticích.
 Konventní zahrada (Vyšší Brod) – konventní zahrada cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě.
 Konventní zahrada (Želiv) – konventní zahrada kláštera premonstrátů v Želivě.